Максим Тотемский (Максим Макарьевич Попов; ум. 16 января 1650, Варницы, Тотемский уезд) — святой Русской православной церкви, праведный, блаженный, Христа ради юродивый.

В начале своей жизни был священником при Воскресенской церкви на Варницах близ города Тотьмы.

После совершал подвиг юродства Христа ради в течение 45 лет.

Память совершается в Собор Вологодских святых (в 3-ю неделю по Пятидесятнице) и  (29) января.

Жизнеописание 

Судя по фамилии Попов, он мог происходить из священнического рода. Его отца звали Макарием.

Неизвестно, когда и где он принял священный сан. Неизвестными остались и причины, побудившие его принять на себя подвиг юродства.

Максим пребывал в непрестанной молитве, посте и наготе, совершенно пренебрегая заботами о своём теле.

Праведный Максим уже при жизни своей был отмечен благодатными дарами от Бога.

Умер в глубокой старости 16 января 1650 года. Был погребён при Варницкой церкви.

Почитание и канонизация 

Затем над мощами его построили деревянную церковь во имя великомученицы Параскевы Пятницы.

Поскольку при гробе блаженного крестьяне стали получать по своим молитвам исцеления, то свидетелями чудес было составлено сказание о нем.
Однако в 1676 году при пожаре новой Воскресенской церкви оно сгорело.

В 1680 году вследствие новых чудес от гроба блаженного Максима была сделана новая о нем запись, которая также была утрачена.

Между тем, чудеса у гроба праведника продолжались.
Поэтому в 1715 году священник Воскресенской церкви Иоанн Рохлецов с приходскими людьми обратился к архиепископу Великоустюжскому и Тотемскому Иосифу с просьбой разрешить им поставить гробницу над мощами святого Максима и положить на ней его образ.

В то время еще не были забыты чудеса, совершавшиеся по молитвам к этому праведнику.
Владыка дал своё разрешение и благословил служить молебны, как и прочим угодникам Божиим.

После этого в Воскресенской Варницкой церкви над местом погребения была устроена рака, а наружная стена церкви украсилась живописной фреской, изображавшей праведного Максима.
В клеймах на раке были изображены чудеса, происходившие у гроба.

Чудеса 

 Первое изображенное чудо — исцеление жителя Тотьмы Бориса Тимофеевича Тарунина от лихорадки и расслабления, произошедшее в 1680 году.

 Второе чудо совершилось в 1691 году с крестьянином Арефой Малевинским, который девять недель был нездоров и находился в расслаблении. Ночью он увидел во сне, будто старый человек в одной рубашке подошёл к его постели и велел идти в церковь приложиться к надгробью. Когда больной выполнил повеленное ему, то выздоровел.

 Третье событие произошло с Анной Яковлевной Татауровой, которая излечилась в 1705 году от помешательства.

 Четвертое чудо исцелило в 1703 году расслабленного крестьянина Федора Васильевича Мамошова из деревни Кокорьина Старототемской волости.

День памяти 
Память священноиерея Максима искренно чтилась жителями Тотьмы, особенно в день его кончины 16/29 января.

См. также 
 Андрей Тотемский
 Феодосий Тотемский

Литература 
 Верюжский И. Исторические сказания о жизни святых, подвизавшихся в Вологодской епархии. Вологда, 1880
 Житие преподобного Феодосия Тотемского чудотворца. — Вологда.: ООО «Учебная литература», 2005. — 192 с.

Ссылки 
 Вологодские святые на сайте Вологодской епархии
 Русские святые. Жития святых.

  

Русские православные святые
Персоналии:Тотьма